L'edizione 2002-2003 della Türkiye 1.Lig è stata la 45ª edizione della massima divisione turca e vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Okan Yılmaz (Bursaspor), con 24 reti.

Classifica finale

Verdetti
Beşiktaş Istanbul Campione di Turchia 2002-2003.
Altay Izmir, Göztepe Izmir e Kocaelispor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Voci correlate 
Türkiye Kupası 2002-2003

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
Campionato turco di calcio